Назайкинский — фамилия; имеет женскую форму Назайкинская.
 Назайкинский, Владимир Евгеньевич (род. 1955) — советский и российский математик, специалист в области чистой и прикладной математики, член-корреспондент РАН.
 Назайкинский, Евгений Владимирович (1926—2006) — советский и российский музыковед, педагог. Доктор искусствоведения, профессор.
Назайкинская, Полина Сергеевна (род. 1987) - российский и американский композитор.